

Ciconiiformes (continuação)

Podicipedidae
Mergulhão-de-cara-branca, Rollandia rolland
 Rollandia microptera
Mergulhão-pequeno, Tachybaptus ruficollis
 Tachybaptus novaehollandiae
 Mergulhão-do-alaotra, Tachybaptus rufolavatus
 Tachybaptus pelzelnii
Mergulhão-pompom, Tachybaptus dominicus
Mergulhão-caçador, Podilymbus podiceps
Mergulhão-de-atitlan, Podilymbus gigas
 Poliocephalus poliocephalus
 Poliocephalus rufopectus
Mergulhão-grande, Podiceps major
Mergulhão-de-pescoço-ruivo, Podiceps grisegena
Mergulhão-de-crista, Podiceps cristatus
Mergulhão-de-pescoço-castanho, Podiceps auritus
Mergulhão-de-pescoço-preto, Podiceps nigricollis
 Podiceps andinus
Mergulhão-prateado, Podiceps occipitalis
 Podiceps taczanowskii
Mergulhão-de-touca, Podiceps gallardoi
 Aechmophorus occidentalis
 Aechmophorus clarkii

Phaethontidae
Rabo-de-palha-de-bico-vermelho, Phaethon aethereus
Rabo-de-palha-de-cauda-vermelha, Phaethon rubricauda
Rabo-de-palha-de-bico-laranja, Phaethon lepturus

Sulidae
Atobá-de-abbott, Papasula abbotti
Ganso-patola, Morus bassanus
Atobá-do-cabo, Morus capensis
Atobá-australiano, Morus serrator
Ganso-patola-de-pés-azuis, Sula nebouxii
 Sula variegata
Atobá-grande, Sula dactylatra
 Sula granti
Atobá-de-patas-vermelhas, Sula sula
Atobá-pardo, Sula leucogaster

Anhingidae
Carará, Anhinga anhinga
 Anhinga rufa
Mergulhão-serpente, Anhinga melanogaster
 Anhinga novaehollandiae

Phalacrocoracidae
Corvo-marinho-africano, Phalacrocorax africanus
Corvo-marinho-coroado, Phalacrocorax coronatus
Corvo-marinho-pigmeu, Phalacrocorax pygmeus
 Phalacrocorax niger
 Phalacrocorax melanoleucos
Cormorão-de-lunetas, Phalacrocorax perspicillatus
Cormorão-de-brandt, Phalacrocorax penicillatus
Cormorão-das-galápagos, Phalacrocorax harrisi
Corvo-marinho-dos-baixios, Phalacrocorax neglectus
 Phalacrocorax fuscescens
Biguá, Phalacrocorax brasilianus
Corvo-marinho-de-orelhas, Phalacrocorax auritus
 Phalacrocorax fuscicollis
 Phalacrocorax vaarrius
 Phalacrocorax sulcirostris
Corvo-marinho-de-faces-brancas, Phalacrocorax carbo
 Phalacrocorax capillatus
 Phalacrocorax nigrogularis
Corvo-marinho-do-cabo, Phalacrocorax capensis
 Phalacrocorax bougainvillii
 Phalacrocorax verrucosus
 Phalacrocorax atriceps
Cormorão-das-shetland, Phalacrocorax bransfieldensis
 Phalacrocorax georgianus
 Phalacrocorax campbelli
 Phalacrocorax carunculatus
 Phalacrocorax chalconotus
 Phalacrocorax onslowi
 Phalacrocorax colensoi
 Phalacrocorax ranfurlyi
 Phalacrocorax magellanicus
 Phalacrocorax urile
Cormorão-pelágico, Phalacrocorax pelagicus
Corvo-marinho-de-crista, Phalacrocorax aristotelis
 Phalacrocorax gaimardi
 Phalacrocorax punctatus
 Phalacrocorax featherstoni

Ardeidae
Maria-faceira, Syrigma sibilatrix
 Egretta rufescens
Garça-de-gargante-vermelha, Egretta vinaceigula
Garça-preta, Egretta ardesiaca
Garça-tricolor, Egretta tricolor
 Egretta novaehollandiae
Garça-azul, Egretta caerulea
Garcinha-branca, Egretta garzetta
Garça-dos-recifes, Egretta gularis
 Egretta dimorpha
Garça-branca-pequena Egretta thula
 Egretta eulophotes
 Egretta sacra
Garça-real, Pilherodius pileatus
Garça-real-européia, Ardea cinerea
Garça-azul-grande, Ardea herodias
Garça-moura, Ardea cocoi
 Ardea pacifica
Garça-de-cabeça-preta, Ardea melanocephala
 Ardea humbloti
Garça-gigante, Ardea goliath
 Ardea insignis
 Ardea sumatrana
Garça-roxa, Ardea purpurea
 Ardea picata
Garça-branca-grande, Casmerodius albus
Garça-branca-intermédia, Mesophoyx intermedia
Garça-vaqueira, Bubulcus ibis
Papa-ratos, Ardeola ralloides
 Ardeola grayii
 Ardeola bacchus
 Ardeola speciosa
Garça-caranguejeira-de-madagascar, Ardeola idae
Garça-de-barriga-vermelha, Ardeola rufiventris
Socozinho, Butorides striatus
Socó-mirim, Butorides virescens
 Butorides sundevalli
Garça-da-mata, Agamia agami
Savacu-de-coroa, Nyctanassa violacea
Socó-taquari, Nycticorax nycticorax
 Nycticorax caledonicus
Garça-nocturna-de-dorso-branco, Gorsachius leuconotus
 Gorsachius magnificus
 Gorsachius goisagi
 Gorsachius melanolophus
Arapapá, Cochlearius cochlearia
 Tigrisoma mexicanum
Socó-boi-escuro, Tigrisoma fasciatum
Socó-boi, Tigrisoma lineatum
Socó Boi Papúa, Zonerodius heliosylus
Socó Boi Africano, Tigriornis leucolophus
Socoí-zigue-zague, Zebrilus undulatus
Socoí-amarelo, Ixobrychus involucris
Garçote-comum, Ixobrychus minutus
Garça da China, Socoí chinês, Ixobrychus sinensis
 Ixobrychus novaezelandiae
Socoí-vermelho, Ixobrychus exilis
Socoí manchu, Garçote da Manchúria, Ixobrychus eurhythmus
Socoí canela, Ixobrychus cinnamomeus
Garçote-anão, Ixobrychus sturmii
 Dupetor flavicollis
Abetouro-lentiginoso, Botaurus lentiginosus
Socó-boi-baio, Botaurus pinnatus
Abetouro-comum, Botaurus stellaris 
Socó boi marrom, Botaurus poiciloptilus

Scopidae 
Cabeça-de-martelo, Scopus umbretta

Phoenicopteridae
Flamingo-americano, Phoenicopterus ruber
Flamingo-chileno, Phoenicopterus chilensis
Flamingo-pequeno, Phoenicopterus minor
Flamingo-andino, Phoenicopterus andinus
Flamingo-de-james, Phoenicopterus jamesi

Threskiornithidae
Íbis-branco, Eudocimus albus
Guará, Eudocimus ruber
Tapicuru, Phimosus infuscatus
Íbis-preto, Plegadis falcinellus
Carauna, Plegadis chihi
 Plegadis ridgwayi
Trombeteiro Cercibis oxycerca
Curicaca-cinza, Theristicus caerulescens
Curicaca-comum, Theristicus caudatus
 Theristicus branickii
Íbis-de-cara-negra, Theristicus melanopis
Corocoró, Mesembrinibis cayennensis
Singanga, Bostrychia hagedash
 Bostrychia carunculata
 Bostrychia olivacea
 Bostrychia rara
Íbis calvo, Geronticus eremita
Íbis pelado, Geronticus calvus
íbis malgaxe, Lophotibis cristata
Íbis-sagrado, Threskiornis aethiopicus
 Threskiornis melanocephalus
Íbis-branco-australiano, Threskiornis molucca
 Threskiornis spinicollis
 Pseudibis papillosa
 Pseudibis davisoni
Íbis-gigante, Pseudibis gigantea
Íbis-do-japão, Nipponia nippon
Colhereiro-comum, Platalea leucorodia
Colhereiro-real, Platalea regia
Colhereiro-africano, Platalea alba
Colhereiro-de-cara-preta, Platalea minor
Colhereiro-de-bico-amarelo, Platalea flavipes
Colhereiro-americano, Ajaia ajaja

Pelecanidae
 Balaeniceps rex
Pelicano-branco, Pelecanus onocrotalus
Pelicano-rosado, Pelecanus rufescens
Pelicano-crespo, Pelecanus crispus
 Pelecanus philippensis
Pelicano-australiano, Pelecanus conspicillatus
Pelecanus erythrorhynchos
Pelicano-pardo, Pelecanus occidentalis
 Pelecanus thagus

Ciconiidae
Urubu-de-cabeça-preta, Coragyps atratus
Urubu-de-cabeça-vermelha , Cathartes aura
Urubu-de-cabeça-amarela, Cathartes burrovianus
Urubu-da-mata, Cathartes melambrotus
Condor-da-califórnia, Gymnogyps californianus
Condor-dos-andes, Vultur gryphus
Urubu-rei, Sarcoramphus papa
Cabeça-seca, Mycteria americana
Tântalo branco, Mycteria cinerea
Cegonha-de-bico-amarelo, Mycteria ibis
Tântalo indiano, Mycteria leucocephala
Bico aberto branco, Anastomus oscitans
Bico-aberto, Anastomus lamelligerus
Cegonha-preta, Ciconia nigra
Cegonha-de-abdim, Ciconia abdimii
Cegonha-episcopal, Ciconia episcopus
Cegonha-de-storm, Ciconia stormi
Maguari, Ciconia maguari
Cegonha-branca, Ciconia ciconia
Cegonha-branca-oriental, Ciconia boyciana
Jabirú de pescoço preto, Ephippiorhynchus asiaticus
Jabirú africano, Ephippiorhynchus senegalensis
Tuiuiú, Jabiru mycteria
Marabu pequeno, Leptoptilos javanicus
Marabu-africano, Leptoptilos crumeniferus
Marabu grande, Leptoptilos dubius

Fregatidae
Fragata-comum, Fregata magnificens
 Fregata aquila
Tesourão-grande, Fregata minor
Tesourão-pequeno, Fregata ariel
 Fregata andrewsi

Spheniscidae
Pinguim-rei, Aptenodytes patagonicus
Pinguim-imperador, Aptenodytes forsteri
Pinguim-gentoo, Pygoscelis papua
Pinguim-de-adélia, Pygoscelis adeliae
Pinguim-de-barbicha, Pygoscelis antarctica
Pinguim-saltador-da-rocha, Eudyptes chrysocome
Pinguim-de-fiordland, Eudyptes pachyrhynchus
Pinguim-das-snares, Eudyptes robustus
 Eudyptes sclateri
Pinguim-macaroni, Eudyptes chrysolophus
Pinguim-real, Eudyptes schlegeli
Pinguim-de-olho-amarelo, Megadyptes antipodes
Pinguim-azul, Eudyptula minor
Pinguim-africano, Spheniscus demersus
Pinguim-de-humboldt, Spheniscus humboldti
Pinguim-de-magalhães, Spheniscus magellanicus
Pinguim-das-galápagos, Spheniscus mendiculus

Gaviidae
Mobelha-pequena, Gavia stellata
Mobelha-de-garganta-preta, Gavia arctica
Mobelha-do-pacífico, Gavia pacifica
Mobelha-grande, Gavia immer
Mobelha-de-bico-amarelo Gavia adamsii

Procellariidae
Petrel-gigante-do-sul, Macronectes giganteus
Petrel-gigante-do-norte, Macronectes halli
Fulmar-glacial, Fulmarus glacialis
Pardelão-prateado, Fulmarus glacialoides
 Thalassoica antarctica
Pomba-do-cabo, Daption capense
 Pagodroma nivea
Painho-das-kelgueren, Pterodroma brevirostris
 Pterodroma aterrima
 Pterodroma becki
Grazina do Tahiti, Pterodroma rostrata
Grazina das Fiji, Pterodroma macgillivrayi
Grazina das Chatham, Pterodroma axillaris
Grazina de Asas Pretas, Pterodroma nigripennis
Grazina de Pescoço Branco, Pterodroma cervicalis
Grazina Mosqueada, Pterodroma inexpectata
Grazina das Bonin, Pterodroma hypoleuca
Grazina de Gould, Pterodroma leucoptera
Grazina de Cook, Pterodroma cookii
Grazina de Pycroft, Pterodroma pycrofti
Grazina de colar, Pardela de colar, Pterodroma brevipes
Grazina chilena, Pterodroma defilippiana
Grazina de Stejneger, Pterodroma longirostris
Grazina das Fênix, Pterodroma alba
Grazina de Trindade, Pterodroma arminjoniana
Petrel havaiano, Pterodroma sandwichensis
Grazina de sobre escuro, Pterodroma phaeopygia
Petrel de Kermadec, Pterodroma neglecta
Grazina das João Fernandes, Pterodroma externa
Grazina de Barau, petrel de Barau, Pterodroma baraui
Grazina de Murphy, Pterodroma ultima
Grazina de Solander, Pterodroma solandri
Grazina de Asas Grandes, Fura bucho de cara cinza, Pterodroma macroptera
Grazina Magente, Pterodroma magentae
Grazina de cabeça branca, Pterodroma lessonii
Freira-da-madeira, Pterodroma madeira
Freira-do-bugio, Pterodroma feae
Grazina-mole, Pterodroma mollis
Grazina-de-barriga-branca, Pterodroma incerta
 Pterodroma cahow
 Pterodroma hasitata
Petrel-azul, Halobaena caerulea
Faigão-de-bico-largo, Pachyptila vittata
 Pachyptila salvini
Faigão-rola, Pachyptila desolata
Faigão-de-bico-fino, Pachyptila belcheri
 Pachyptila turtur
 Pachyptila crassirostris
Alma-negra, Bulweria bulwerii
Painho-de-jouanin, Bulweriae fallax
Pardela preta, Procellaria aequinoctialis
Pardela de Parkinson, Procellaria parkinsoni
Pardela de Westland, Procellaria westlandica
Pardela cinza, Procellaria cinerea
Cagarra de Cory, Calonectris diomedea
Cagarra- iscada, Calonectris leucomelas
Pardela-do-pacífico, Puffinus pacificus
 Puffinus bulleri
 Puffinus carneipes
 Puffinus creatopus
Bobo-grande-de-sobre-branco, Puffinus gravis
Bobo-escuro, Puffinus griseus
 Puffinus tenuirostris
 Puffinus nativitatis
Bobo-pequeno, Puffinus puffinus
Pardela-do-mediterrâneo, Puffinus mauretanicus
 Puffinus yelkouan
 Puffinus auricularis
 Puffinus opisthomelas
 Puffinus gavia
 Puffinus huttoni
Pardela-de-asa-larga, Puffinus lherminieri
Pardela-pequena, Puffinus assimilis
 Puffinus persicus
 Puffinus bannermani
 Puffinus heinrothi
 Pelecanoides garnotii
Petrel-mergulhador-de-magalhães, Pelecanoides magellani
 Pelecanoides georgicus
 Pelecanoides urinatrix
Albatroz-gigante, Diomedea exulans
 Diomedea amsterdamensis
Albatroz-real, Diomedea epomophora
Albatroz-das-galápagos, Diomedea irrorata
Albatroz-de-cauda-curta, Diomedea albatrus
Albatroz-patinegro, Diomedea nigripes
Albatroz-de-laysan, Diomedea immutabilis
Albatroz-de-sobrancelha, Diomedea melanophris
Albatroz-arisco, Diomedea cauta
Albatroz-de-cabeça-cinza, Diomedea chrysostoma
Albatroz-de-nariz-amarelo, Diomedea chlororhynchos
Albatroz-de-buller, Diomedea bulleri
Piau-preto, Phoebetria fusca
Piau-de-costas-claras, Phoebetria palpebrata
Painho-de-wilson, Oceanites oceanicus
 Oceanites gracilis
 Garrodia nereis
Painho-de-ventre-branco, Pelagodroma marina
Painho-de-barriga-preta, Fregetta tropica
Painho-de-barriga-branca, Fregetta grallaria
 Nesofregetta fuliginosa
Painho-de-cauda-quadrada, Hydrobates pelagicus
 Oceanodroma microsoma
 Oceanodroma tethys
Painho-da-ilha-da-madeira, Oceanodroma castro
Painho-de-cauda-forcada, Oceanodroma leucorhoa
Painho-de-swinhoe, Oceanodroma monorhis
Painho-de-guadalupe, Oceanodroma macrodactyla
 Oceanodroma tristrami
 Oceanodroma markhami
Painho-de-matsudaira, Oceanodroma matsudairae
 Oceanodroma melania
 Oceanodroma homochroa
 Oceanodroma hornbyi
 Oceanodroma furcata

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 8

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 10

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

http://avesbr.blogspot.de/2011/03/ardeidae-801.html

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=5F70C7F341D7174D

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=1BFBF5D5663468B1

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=E04AFC71BCFB544D

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=CBDC8AA362969C5F

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=44B6A65ABD9348F4

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=547013E26B7D1FBC

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=0DF27D6312548E13

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=27A758E6CD5417DE

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=749071549152A82B

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=81E1FC1CBA6C9F7F

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=F6DD994A81D13A27

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=9057992B4DEB406A

http://avesbr.blogspot.com/2011/03/procellariidae-602.html

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=DB67DB1FF087F469

http://avesbr.blogspot.com/2011/03/procellariidae-602.html

https://www.researchgate.net/publication/283075799_Predacao_do_sabia-gonga_Saltator_coerulescens_Thraupidae_e_do_pardal_Passer_domesticus_Passeridae_por_gato_domestico_Felis_catus_Carnivora_Felidae

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=6983FAD165D6636B

https://paginas.fe.up.pt/~fff/Homepage/Fila_aves3.html

http://avesbr.blogspot.com/2011/03/procellariidae-602.html

https://www.mundodosanimais.pt/fotos/imagens-da-semana-30-maio-5-junho-2015/

http://www.nemicind.com/o-que-esta-sendo-feito-sobre-todos-aqueles-malditos-gatos-ferozes/
09